Cet article présente les personnages du light novel So I'm a Spider, So What?

Personnages

Personnages principaux 
 /  / 

 Surnommé  par la communauté ; elle s'est réincarnée en monstre araignée dans le donjon le plus dangereux du monde où elle se bat constamment pour survivre et évolue lentement pour devenir un être incroyablement puissant. Elle souhaite seulement vivre librement mais rencontre constamment des ennemis qui souhaitent la retenir, des autres monstres aux humains, en passant par les démons et les dieux.

 L'actuel roi démon et ancêtre de tous les monstres araignées du monde. Elle affronte Kumoko après qu'elle se soit finalement échappée du labyrinthe et tente de la tuer, puisqu'elle a tué beaucoup de ses proches. Cependant, après de multiples tentatives infructueuses, les deux acceptent un cessez-le-feu et commencent à voyager ensemble, mettant finalement leurs griefs de côté et établissant une relation grand-mère-petite-fille très forte.

 / 

 Une camarade de classe, surnommée « Vampy » par Kumoko. Elle s'est réincarnée en vampire née de parents humains en raison d'une mutation. Victime d'intimidation dans sa précédente vie, elle n'aime pas tout ce qui est associé à son passé. Elle a rencontré Kumoko quand elle était jeune et a été recueillie par cette dernière après que sa maison ait été détruite par la guerre.

 /  / 

 Un camarade de classe, surnommé «  » par Kumoko. Il s'est réincarné en gobelin asservi par des humains jusqu'à ce qu'il se libère après avoir débloqué sa compétence unique, ce qui a augmenté ses statistiques à la limite au détriment de sa santé mentale.

 Le majordome de Sophia, surnommé  par Kumoko. Les parents de Sophia lui ont confié leur maison alors qu'elle était sur le point d'être détruite par la guerre, et après une attaque conduisant Mera au porte de la mort, Sophia fut obligé de le transformer en vampire pour lui sauver la vie. Tout en luttant contre son humanité en déclin, il continue de s'efforcer de protéger sa maîtresse.

 / 

 Un dieu qui prend la forme d'un homme vêtu d'une armure noire et aussi chef des dragons, surnommé « Gülie ».

Prolepsie 
 / 

 Un camarade de classe et le protagoniste principal du scénario secondaire, surnommé . Il s'est réincarné en tant que quatrième prince du royaume d'Analeit. Du fait d'avoir été couvé par sa famille, il a une personnalité très dense et naïve.

 / 

 Une camarade de classe, surnommée . Elle s'est réincarnée en tant que fille noble du royaume d'Analeit. Elle souffre de dysphorie de genre due au fait d'avoir été un homme dans sa précédente vie, une situation qui se complique lorsqu'elle commence à développer des sentiments amoureux pour Schlain. En fin de compte, elle décide finalement d'oublier son ancienne vie et embrasse pleinement sa nouvelle identité.

 / 

 Une camarade de classe, surnommée . Elle s'est réincarnée dans le corps de l'animal de compagnie de Schlain qui est une Wyrm. Harceleuse dans sa vie précédente, elle voit sa situation actuelle comme une punition divine et jure de s'améliorer dans cette nouvelle vie.

 / 

 Professeur de la classe, surnommé « Ms. Oka ». Elle s'est réincarnée en elfe et est la progéniture directe du patriarche elfe. Utilisant une compétence unique qui lui permet d'identifier ses élèves réincarnés mais aussi d'avoir autorité sur eux, elle les a cherché partout dans le monde.

 / 

 Un camarade de classe. Il s'est réincarné en tant que premier prince de l'empire de Renxandt. Déjà égoïste dans sa vie antérieure, sa nouvelle éducation royale l'a transformé en mégalomane.

 La deuxième princesse du royaume d'Analeit et la demi-sœur cadette de Schlain, surnommée « Sue ». Elle est une yandere qui souffre d'un complexe pour son grand frère, ce qui est évident pour tout le monde sauf pour son frère.

 / 

 Une camarade de classe. Elle s'est réincarnée dans une famille modeste qui l'a abandonnée à la religion de la Voix de Dieu, où elle a finalement réussi à se faire une place devenant même une candidate pour le titre de sainte.

 Un camarade de classe. Il s'est réincarné dans une tribu nomade qui faisait régulièrement des raids sur les terres des démons aux côtés de son ami d'enfance Asaka, pour qui il a toujours eu le béguin.

 Une camarade de classe. Elle s'est réincarnée dans une tribu nomade qui faisait régulièrement des raids sur les terres des démons aux côtés de son ami d'enfance Kunihiko, pour qui elle a toujours eu le béguin.

 / 

 Un camarade de classe. Il s'est réincarné en fils d'un des membres des services secrets de l'église de la Voix de Dieu et en est donc devenu naturellement un, bien que sa personnalité bavarde s'oppose à son travail.

Personnages de soutiens 

Le deuxième prince du royaume d'Analeit et grand frère de Shun, ce dernier l'admirant énormement.

 Le meilleur ami de Julius et un membre de son groupe.

 L'ancienne sainte de l'église de la Voix de Dieu et un membre du groupe de Julius. Elle semble être amoureuse de ce dernier.

 Un ancien aventurier et un membre du groupe de Julius. Il a rejoint le groupe après avoir été inspiré par les idéaux du jeune héros et y agi comme un mentor.

 Un ancien gentlemen cambrioleurs et un membre du groupe de Julius.

 La gouvernante de Shun et la personne qui l'a élevé après la mort de sa mère. C'est une demi-elfe qui a quitté le village des elfes à cause des persécutions qu'elle y a subi à cause de sa condition, elle a rejoint le royaume d'Analeit où elle devenue magicienne de la cour, fonction qu'elle exercera pendant plusieurs générations avant de prendre sa retraite. 

 Le magicien de la cour de l'empire Renxandt, largement considéré comme le mage le plus fort de l'humanité.

 Un dompteur de monstres et un officier dans l'armée de l'Empire Renxandt.

 Lieutenant d'Ariel.

Notes et références 

Liste de personnages littéraires